Força de Emergência das Nações Unidas — força de paz criada pela Assembléia Geral da ONU para garantir um fim à Crise de Suez de 1956
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana — centro universitário do município de Feira de Santana, Bahia

Desambiguações de siglas